Ribalonga (Alijó), een plaats in de Portugese gemeente Alijó
 Ribalonga (Carrazeda de Ansiães), een plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães